John Armstrong (né le  à Unionville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Whalers de Plymouth || LHO ||52 ||6 ||13 ||19 ||39 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2005-2006 || Whalers de Plymouth || LHO ||65 ||14 ||23 ||37 ||75 ||13 ||4 ||7 ||11 ||18
|- 
|rowspan=2|2006-2007 || Whalers de Plymouth || LHO ||34 ||8 ||13 ||21 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Petes de Peterborough || LHO ||27 ||11 ||13 ||24 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2007-2008 || Petes de Peterborough || LHO ||65 ||21 ||36 ||57 ||77 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH ||68 ||5 ||15 ||20 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||14 ||1 ||5 ||6 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 78 || 9 || 8 || 17 || 91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 17 || 1 || 0 || 1 || 32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 37 || 8 || 12 || 20 || 43 || 3 || 0 ||  0||  0|| 2
|-
| 2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 48 || 12 || 32 || 44 || 45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Wranglers de Las Vegas || ECHL || 49 || 18 || 19 || 37 || 32 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Lillehammer IK || GET Ligaen || 31|| 10|| 16|| 26|| 30|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || Odense IK Bulldogs || Metal Ligaen || 31 || 15 || 35 || 50 || 20 || 7 || 1 || 2 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL || 52 || 22 || 28 || 50 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 33
|-
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 31 ||16 || 16 || 32 || 27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 24 ||5 || 7 || 12 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sheffield Steelers || EIHL || 33 || 10 || 12 || 22 || 22 || 2 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2019-2020 || Sheffield Steelers || EIHL || 45 ||12 || 28 || 40 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="16|
|-
| 2021-2022 || Sheffield Steelers || EIHL ||  ||

Références 

Naissance en février 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Odense IK
Joueur du KHL Medveščak Zagreb